Glebe House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glebe House (Woodbury, Connecticut), ID-Nr. 71000902
 Glebe House (Newcastle, Delaware), ID-Nr. 73000521
 Glebe House (Princess Anne, Maryland), ID-Nr. 09000933
 Glebe House (Poughkeepsie, New York), ID-Nr. 82001139
 Glebe House (North Carolina), ID-Nr. 03000226